Rosentalbach ist ein Gewässername:

 Rosentalbach (Eulach), rechter Zufluss der Eulach in Winterthur, Bezirk Winterthur, Kanton Zürich
 Rosentalbach (Hesperbach), linker Zufluss des Hesperbachs bei Heidhausen, kreisfreie Stadt Essen, Nordrhein-Westfalen
 Rosentalbach (Queidersbach) oder Sanddelle, linker Zufluss des Queidersbachs (zur Moosalbe) nach Queidersbach, Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
 Rosentalbach (Rödelbach), rechter (?) Zufluss des Rödelbachs (zur Zwickauer Mulde) bei Stützengrün, Erzgebirgskreis, Sachsen

Siehe auch:
 Rosenbach
 Rosental